Явус Зайнди́евич Ахма́дов (род. 3 октября 1949, с. Потапенко, Семипалатинская область) — российский государственный и общественный деятель (специалист по информационной политике, государственному строительству и управлению). Ученый-историк, автор  15 монографий и 150 научных статей (специалист по истории, этногенезу и исторической географии Чечни, Кавказа и России).

Образование 
Учился в начальной школе в городе Джамбуле (Казахская ССР). Завершил среднее образование в 1966 году по возвращении на историческую родину в Чечено-Ингушскую АССР. В 1970 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного пединститута. Вторую специальность получил в 2006 году в Академии государственной службы при Президенте РФ. Окончил аспирантуру Института истории, археологии и языка Дагестанского филиала Академии наук СССР (Махачкала), где в 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII в.». В 1990 году защитил в Ростове-на-Дону докторскую диссертацию «Народы Северного Кавказа во внешней политике России, Ирана и Османской империи (XVI — первая четверть XVIII в.)». Доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики.

Научная и педагогическая деятельность 
Был учителем истории в средней школе села Гойты ЧИАССР в 1970—1971 годах. В 1971 году был приглашён на работу в Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей. В 1972—1975 годах проходил аспирантуру Института истории, археологии и языка Дагестанского филиала Академии наук СССР (Махачкала). В 1976—1977 годах — заместитель директора СШ в г. Гудермесе (ЧИАССР). Продолжил исследовательскую деятельность с 1977 года в Чечено-Ингушском НИИ при Совете Министров ЧИАССР. Результатом его 12-летней работы в институте являются десятки статей, рукопись первого тома «Истории Чечни», сборник документов «Русско-чеченские взаимоотношения в XVIII в.», два школьных учебника «История Чечено-Ингушетии».

С 1990 года — профессор Чеченского государственного университета. В 2001 году был избран академиком АН Чеченской Республики. С 2004 года — член диссертационного совета Чеченского государственного университета и КНИИ РАН (г.Грозный).

В сферу научных интересов Ахмадова входят: общие проблемы истории Чечни, Кавказа и России, политика великих держав на Кавказе в XVI—XIX веков, проблемы этнополитической истории и исторической географии Кавказа, современные геополитические и общественно-политические процессы на Кавказе и в России.

В 1990 году им сделан доклад на международной конференции в Оксфорде (Великобритания), посвящённый жизни и деятельности известного духовного деятеля Чечни XIX века шейха Кунта-Хаджи Кишиева.

Всего за годы научной деятельности издал свыше 160 научных работ, в том числе 15  монографий и учебных пособий. Ряд работ опубликован за рубежом: в странах СНГ, Турции, Швеции и США. Принимал участие в ряде всесоюзных, всероссийских и международных конференций. Заслуженный деятель науки Чеченской Республики.

Государственная  и  общественная деятельность 
В 1993 году был членом Совета национального и гражданского согласия Чеченской Республики — консультативно-координационного органа, объединявшего представителей парламентской оппозиции генералу  Джохару Дудаеву, лидеров ряда движений и партий, а также часть оппозиционно настроенной интеллигенции.

В 1994—1996 годах участвовал в политической борьбе против дудаевщины, занимал пост министра информации и печати Чеченской Республики в Правительстве национального возрождения, с 2000 по 2002 годы возглавлял Территориальное управление Министерства РФ по делам печати по Чеченской Республике.

В 2002—2003 годах был руководителем аппарата Комиссии по политическому урегулированию и соблюдению прав человека в Чеченской республике Государственной думы Российской Федерации.

В 2004—2010 годах работал главным советником, заместителем начальника департамента по обеспечению деятельности советников Президента РФ  Администрации Президента Российской Федерации. Имеет гражданский чин государственного советника Российской Федерации I класса.

Труды 
 Очерки политической истории народов Северного Кавказа в XVII в. Грозный, 1988.
 Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII в. Грозный, 1992.
 История Чечено-Ингушетии. Учебное пособие (9 кл.). Грозный, 1992 (в соавторстве).
 Akhmadov Yavus. The export of the Iranian silk to Western Europe from the 16th to the beginning of the 17th century(the place of Russian and North Caucasian transit)//The Annual of the society for the study of Caucasia. Vol.6—7.Chicago:1997.
 Ahmadov Yavus. Çeçen — İngusya Halkıyla Rusya Arasındaki İlişkiler / Translated by: Tarik Cemal Kutlu /Publisher: Sorun Yayınları. Istanbul, Eylül 2000.
 История Чечни с древнейших времён до конца XVIII в. Пособие для изучающих историю родного края. : Мир дому твоему, 2001.
 История Чечни в XIX—XX веках. — М.: Пульс, 2005 (в соавторстве).
 Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в XVI—XVIII веках. М., 2009.
 Islam in the North Caucasus: A People Divided // Liberty University (Lynchburg, Virginia) , Faculty Publications and Presentations. 2009 (в соавторстве).
 Битва за Чечню. «Война историографий» или информационная война. Грозный, 2015 (в соавторстве с Д. Б. Абдурахмановым).
 История Чечни. Т. 2. XVI—XVIII вв. Грозный, 2016 (в соавторстве с Ш. Б. Ахмадовым и др.).

Ссылки 
 Биография
 Биография

Выпускники Чеченского педагогического университета
Историки XXI века
Министры Чечни
Преподаватели Чеченского государственного университета
Выпускники Российской академии государственной службы
Кавказоведы СССР
Заслуженные деятели науки Чечни
Историки СССР
Кавказоведы России
Члены Академии наук Чеченской Республики